Amerikai Egyesült Államok
Peterman (Houston megye, Alabama)
Peterman (Monroe megye, Alabama)